Szabó Mária
 Szabó Mária (1888–1982) erdélyi magyar írónő
 Szabó Mária (1928) műfordító
 Szabó Mária (1940–1997) színésznő
 Szabó Mária (1945) erdélyi magyar színésznő
 Szabó Mária (Ilona) (1945) japanológus, irodalomtörténész, színháztörténész
 Szabó Mária (1947–2020) tájökológus, biológus
 Szabó Mária (1951) görög-latin-héber filológus, a szegedi Gál Ferenc Főiskola Biblikus tanszék és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány tanszék főiskolai docense
 Szabó Mária (1953) vitorlázó
 Szabó Mária (?) jelmeztervező
 Szabó Mária (?) Kazinczy-díjas magyartanár